Emmanuel College ist der Name folgender Colleges:

 Emmanuel College (Cambridge), Universität Cambridge, England
 Emmanuel College (Brisbane), Universität Queensland, Brisbane, Australien
 Emmanuel College (Toronto), Victoria Universität, Toronto, Kanada
 Emmanuel College (Boston), Boston, Vereinigte Staaten